Le terme quatre opérations peut désigner :
 Les quatre opérations arithmétiques usuelles : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division qui sont en principe les seules opérations autorisées aux jeux de chiffres comme au Compte est bon.
 Les calculatrices qui ne peuvent effectuer que ces quatre opérations élémentaires et aucune autre.